Коллинвуд () — топоним США.

 Коллинвуд — тауншип в Миннесоте.
  — район г. Кливленд (Огайо).
 
  — город в Теннесси.

См. также
 Коллин и Вуд
 Добро пожаловать в Коллинвуд